Salvucci – cognome italiano
Achille Salvucci – vescovo cattolico italiano
Antonella Salvucci – attrice e conduttrice televisiva italiana
Marco Salvucci – ex velocista italiano
Pasquale Salvucci – storico della filosofia e politico italiano

Altro 
Torri dei Salvucci- torre della famiglia omonima